"Tears" (canção de X Japan), de 1993
"Tears" (canção de Clean Bandit), de 2016
"Tears", canção da banda Bee Gees do álbum One